Алі III (? — 1050) — 14-й ширваншах в 1049—1050 роках.
 Алі III (? — 1793) — 35-й маї (володар) і султан Борну в 1753/1755-1793 роках.
 Алі III аль-Расул (? — 1809) — 22-й дей Алжиру в 1808—1809 роках.
 Алі III (1817—1902) — 13-й бей Тунісу в 1882—1902 роках.